Příjmení Cigánek má více nositelů:

 Bohumír Cigánek (1874–1957), římskokatolický kněz
 Jindřich Cigánek (1934–2019), vysokoškolský pedagog, vědec a publicista
 Radim Cigánek (* 1978), římskokatolický kněz

Česká příjmení